Kairos (mythologie), de personificatie van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen, in de Griekse mythologie.
 Kairos (platenlabel), platenlabel voor klassieke muziek uit Oostenrijk.
 Kairos (Sepultura), muziekalbum van de Braziliaanse metalband Sepultura.
 Werkgroep Kairos, christelijke Anti-Apartheidsgroep in Nederland.
 Kairos Palestina (Kairos Palestine), internationale beweging die Palestijnse christenen steunt met afdeling in Nederland.